Evangelische Kirche Frohnhausen kann stehen für:
 Evangelische Kirche Frohnhausen (Dillenburg), Lahn-Dill-Kreis
 Evangelische Kirche Frohnhausen (Battenberg), Landkreis Waldeck-Frankenberg 
 Kaffeemühlenkirche (Frohnhausen), Landkreis Marburg-Biedenkopf
 Apostelkirche (Essen)
Siehe auch:
 Evangelische Kirche Fronhausen